

Lokalizacje

Austria 
 Ahorn – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Niemcy 
 Ahorn – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Main-Tauber
 Ahorn – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Coburg

Inne 
 Ahorn – zamek